Graph500 — рейтинг суперкомпьютеров, ориентированный на задачи класса Data intensive. Проект был анонсирован на International Supercomputing Conference в июне 2010, первый список опубликовали на ACM/IEEE Supercomputing Conference в ноябре 2010. Новые версии списка публикуются дважды в год. Основной метрикой в рейтинге является GTEPS (10^9 пройденных дуг в секунду).

Ричард Мерфи из Sandia заявил что целью Graph500 является повышение осведомленности о проблемах больших массивов данных, вместо концентрации на чисто вычислительных характеристиках как в тесте HPL (), на котором основан рейтинг Top500.

Несмотря на название, в списке Graph500 присутствует лишь несколько сотен суперкомпьютеров, например, в июне 2014—179 участников.

Также существует вариант рейтинга Green Graph 500, который ранжирует системы не по максимальной достигнутой производительности, а по производительности на ватт потребления электроэнергии. Этот вариант был создан по аналогии с Green 500, который использует данные Top500 (тест HPL Linpack).

Тест производительности 
Бенчмарк, используемый при составлении Graph500,  в большей степени нагружает коммуникационную подсистему компьютера и не зависит от количества исполняемых в секунду операций над числами с плавающей запятой. В его основе лежит поиск в ширину в большом ненаправленном графе (модель графа Kronecker со средним весом вершин 16). Бенчмарк состоит из двух вычислительно сложных частей: в первой происходит генерация графа и его сжатие в разреженные структуры CSR или CSC (Compressed Sparse Row/Column); во второй происходит параллельный BFS-поиск 64 вершин графа, выбранных случайно. Задача определена для шести стандартных размеров графа (Scales): 
 игрушечный (toy): 2^26 вершин, 17 ГБ ОЗУ 
 мини (mini): 2^29 вершин, 137 ГБ
 маленький (small): 2^32 вершин, 1.1 ТБ 
 средний (medium): 2^36 вершин, 17.6 ТБ 
 большой (large): 2^39 вершин, 140 ТБ
 огромный (huge): 2^42 вершин, 1.1 ПБ ОЗУ

Референсная реализация бенчмарка содержит несколько версий:
 последовательная высокоуровневая на языке GNU Octave
 последовательная низкоуровневая на Си
 параллельная Си версия с использованием OpenMP
 две версии для Cray XMT
 базовая MPI версия (функции MPI-1)
 оптимизированная MPI версия (односторонние функции из MPI-2)

10 самых производительных компьютеров в тесте Graph 500

2016
На июнь 2016 года:

2014 
На июнь 2014:

См. также 
 Top500
 Green500

Примечания

Ссылки 
 
 graph500 2019 complete results , bfs , sssp , green graph 500 
 Introducing the Graph 500  // Sandia
 

Суперкомпьютеры